Långträsk eller Långträsket kan syfta på ett antal orter och insjöar.

Finland 
 Långsjön (sjö i Finland), Österbotten,  (14 ha)
 Långträsket (sjö i Finland), Nyland,  (27 ha)
 Långträsk (sjö i Finland, Nyland, lat 60,16, long 24,28),  (7 ha)
 Långträsk (sjö i Finland, Nyland, lat 60,15, long 24,33),  (17 ha)
 Långträsk (sjö i Finland, Nyland, lat 59,93, long 23,03),  (6 ha)
 Österträsket (Pargas, Egentliga Finland, Finland),  (11 ha)
 Vällskog Långträsk, sjö, Esbo, Nyland,  (1,0 km²)
 Långträsk, Esbo stad, Nyland,  (1,7 km²)
 Noux Långträsk, Nyland,  (2,5 km²)

Åland 
Långträsk, Hammarland,  (38 ha)
Långträsk (Geta, Åland),  (14 ha)

Sverige

Södermanland 
Långträsk, Södermanland, sjö i Haninge kommun,  (28,9 ha)

Uppland 
Långträsket (Djurö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun, 
Långträsket (Gustavsbergs socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (21,5 ha)
Långträsk (Ingarö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (3 ha)
Långträsket (Forsmarks socken, Uppland), sjö i Östhammars kommun,

Västerbotten 
Inre-Långträsket, sjö i Norsjö kommun,  (1,09 km²)
Långträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (1,93 km²)
Yttre-Långträsket, sjö i Norsjö kommun,  (80,2 ha)
Långträsket (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (61,4 ha)
Långträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (2,4 km²)
Långträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,9 ha)
Långträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (90 ha)
Långträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (52,8 ha)

Norrbotten 
Långträsk, småort i Piteå kommun, 
Långträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735032-177915), sjö i Bodens kommun,  (25 ha)
Långträsket (Råneå socken, Norrbotten, 737220-177731), sjö i Bodens kommun,  (10 ha)
Slättberg-Långträsket, sjö i Bodens kommun,  (10,5 ha)
Långträsket (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (43,1 ha)
Långträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 733160-183062), sjö i Kalix kommun,  (7,71 ha)
Långträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 733457-182681), sjö i Kalix kommun,  (8,89 ha)
Långträsket (Töre socken, Norrbotten, 733479-182387), sjö i Kalix kommun,  (2,86 ha)
Långträsket (Töre socken, Norrbotten, 734904-180852), sjö i Kalix kommun,  (4,72 ha)
Långträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (4,1 ha)
Långträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (21,6 ha)
Långträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 727934-177084), sjö i Piteå kommun,  (1,37 km²)
Långträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 727992-175427), sjö i Piteå kommun,  (15,2 ha)
Inre Långträsket, sjö i Piteå kommun,  (37,9 ha)
Långträsket (Piteå socken, Norrbotten, 725686-170215), sjö i Piteå kommun,  (9,67 ha)
Långträsket (Piteå socken, Norrbotten, 727060-173031), sjö i Piteå kommun,  (39 ha)
Långträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 729226-172243), sjö i Älvsbyns kommun,  (9,17 ha)
Långträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 729433-170715), sjö i Älvsbyns kommun,  (15,1 ha)
Långträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 730466-170599), sjö i Älvsbyns kommun,  (22,3 ha)
Långträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 732667-171359), sjö i Älvsbyns kommun,  (69,8 ha)
Västra Långträsket, sjö i Älvsbyns kommun,  (24,1 ha)
Östra Långträsket, sjö i Älvsbyns kommun,  (35,8 ha)
Långträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 739032-179176), sjö i Överkalix kommun,  (21,4 ha)
Långträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 739473-179845), sjö i Överkalix kommun,  (6,58 ha)

Lappland 
Långträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727378-163253), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,34 ha)
Långträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728812-163891), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,47 km²)
Långträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729224-167103), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (29,2 ha)
Långträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730649-165739), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (23,6 ha)
Lill-Långträsket, sjö i Jokkmokks kommun,  (8,8 ha)
Långträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 736557-170844), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,4 ha)
Långträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 736563-169824), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,61 ha)
Långträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 738606-171988), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,3 ha)
Långträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 739219-172812), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,4 ha)
Stor-Långträsket, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (32,9 ha)
Långträsket (Lycksele socken, Lappland, 717023-164809), sjö i Lycksele kommun,  (73,1 ha)
Långträsket (Lycksele socken, Lappland, 722916-162259), sjö i Lycksele kommun och Malå kommun,  (26,2 ha)
Långträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (34,2 ha)

Naturreservat
 Långträsk (naturrerservat) – ett naturreservat i Vindelns kommun

Se även 
 Träsk (olika betydelser)
 Pitkäjärvi (finska)
 Storlångträsket, sjö i Piteå kommun,  (1,66 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn